Retz puede hacer referencia a:
 Retz (Austria)
 Retz (banda)